Ме́рчисон (Мёрчисон или Му́рчисон, Мэрчисон — от ) — фамилия, топонимы и названия, может означать:

Персоналии 
 Мерчисон, Айра (1933—1994) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Мерчисон, Лорен (1898—1979) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Мерчисон, Родерик Импи (1792—1871) — британский геолог и путешественник.
 Мурчисон, Чарльз (1830—1879) — британский врач.

Топонимы 
 Мерчисон — река в западной части австралийского штата Западная Австралия.
 Мерчисон — река в Новой Зеландии.
 Мерчисон — водопад в нижнем течении реки Виктория-Нил в Уганде.
 Мерчисон — мыс на полуострове Бутия, самая северная точка материковой суши Канады.
 Мурчисон (Австралия) (англ.) — деревня в Австралии, штат Виктория, куда упал Мурчисонский метеорит

 Мерчисон — лунный кратер.

Производные 
 Мурчисонит — разновидность минерала полевой шпат.
 Мурчисонский метеорит — углистый метеорит общим весом 108 килограмм. Упал вблизи деревни Murchison, Австралия.
 Acrolepis Murchisonii — вид вымерших костных рыб.
 Murchisonia (Мурчисония) — род вымерших моллюсков.
 Murchisoniа — род растений.
 Murchisoniina — отряд вымерших моллюсков.